Bonanza kan syfta på följande:
 Bröderna Cartwright – amerikansk TV-serie
Beech Bonanza – amerikanskt flygplan

Geografi

Mexiko 

 Bonanza, Mexiko, ort, Villa Corzo,

Nicaragua 

 Bonanza, Nicaragua, kommun, Región Autónoma del Atlántico Norte,

USA 

 Bonanza, Arkansas, Sebastian County, 

Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar